Steve Walsh (zanger) (1951), een Amerikaans zanger van de band Kansas
 Steve Walsh (voetballer) (1964), een Engels voetballer
 Steve Walsh (rugby), uit Australië
 Steven Walsh (Amerikaans politicus) (1973), een Amerikaans politicus
 Stephen Walsh (Brits politicus) (1859-1929), een Brits politicus
 Stephen Walsh (atleet) (1960), Nieuw-Zeelands verspringer